Ophiosira är ett släkte av svampar. Ophiosira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ophiosira